Desirae Krawczyk e Joe Salisbury erano i campioni in carica, ma Salisbury ha deciso di non prendere parte a questa edizione. Krawczyk ha fatto coppia con Neal Skupski, ma sono stati sconfitti da Ulrikke Eikeri e Joran Vliegen nei quarti di finale.

In finale Ena Shibahara e Wesley Koolhof hanno sconfitto Eikeri e Vliegen con il punteggio di 7-6(5), 6-2.

Teste di serie 

  Zhang Shuai /  Nicolas Mahut (primo turno)
  Ena Shibahara /  Wesley Koolhof (Campioni)
  Gabriela Dabrowski /  John Peers (semifinale)
  Desirae Krawczyk /  Neal Skupski (quarti di finale)

  Andreja Klepač /  Rohan Bopanna (secondo turno) 
  Anna Danilina /  Andrey Golubev (primo turno) 
  Bernarda Pera /  Mate Pavić (primo turno) 
  Giuliana Olmos /  Marcelo Arévalo (primo turno)

Wildcard 

  Tessah Andrianjafitrimo /  Fabrice Martin (primo turno)
  Clara Burel /  Hugo Gaston (secondo turno)
  Océane Dodin /  Enzo Couacaud (primo turno)

  Elixane Lechemia /  Ramkumar Ramanathan (primo turno) 
  Chloé Paquet /  Benoît Paire (primo turno) 
  Harmony Tan /  Jonathan Eysseric (primo turno)

Alternate 

  Asia Muhammad /  Lloyd Glasspool (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
Tabellone

Open di Francia 2022